Antone Exum – giocatore di football americano statunitense
 Dante Exum – cestista australiano
 Jo Cheryl Exum – biblista e traduttrice statunitense